Министерство образования Сирии — правительственное министерство Сирийской Арабской Республики, ответственное за образование в Сирии. Тем не менее, министерство несет ответственность только за начальное образование, а министерство высшего образования несет ответственность за более высокие уровни.

Министры образования 
 Махмуд аль-Сайед (2000 — 10 сентября 2003 года)
 Али Саад (10 сентября 2003 года — 29 марта 2011 года)
 Салех аль-Рашид (14 апреля 2011 года — действующий)

Ссылки 
 Официальный сайт

Сирии
образования